Уильям Буршье (; около 1412 — около 1470) — английский аристократ, 9-й барон Фицуорин в 1449—1469 годах, сын Уильяма Буршье, графа д’Э, и Анны Глостерской. Уильям сделал карьеру благодаря близкому родству с английской королевской династии, что позволило ему женившиться на наследнице титула барона Фицуорина. Во время войны Алой и Белой розы был сторонником Ланкастеров.

Происхождение 
Уильям происходил из младшей ветви английского рода Буршье (ранее Буссер), который приобрёл известность в Англии в XIV веке благодаря безупречной службе короне и приобретению имений, которые были сосредоточены в графствах Саффолк и Эссекс. Его отец, Уильяма Буршье, рано лишившись отца, оказался под опекой Томаса Вудстока, герцога Глостера, младшего из сыновей Эдуарда III. Посвящённый в рыцари в 1394 году, он проявил себя как способный военачальник, дипломат и администратор. Около 1403 года Уильям Старший тайно женился на овдовевшей Анне Глостерской, дочери и наследнице своего бывшего опекуна. Заплатив за это большой штраф и получив прощение от короля Генриха IV, он в дальнейшем в основном занимался обороной валлийской границы, служа будущему королю Генриху V. После возобновления Столетней войны с Францией Уильям Старший участвовал в двух военных кампаниях Генриха V; во время первой он хорошо проявил себя в битве при Азенкуре, получив в награду должность констебля Тауэра и отвечая за помещённых там знатных узников, попавших в плен во время битвы. Во время второй кампании король передал ему нормандское графство Э с титулом графа, но вскоре после этого Уильям Старший умер. 

Анна Глостерская, мать Уильяма, происходила из королевской династии Плантагенетов. После убийства отца и смерти братьев и сестёр, она стала одной из богатейших наследниц Англии. Брак с Уильямом стал для неё третьим. Большую часть своей жизни Анна старалась получить наследство матери, права на которое оспаривали короли Генрих IV и Генрих V, но в итоге была вынуждена согласиться на невыгодные условия. Надолго пережив третьего мужа, Анна сосредоточилась на продвижении карьер своих сыновей от этого брака.

Биография 

Уильям родился около 1412 года. Он был третьим из сыновей Уильяма Старшего и Анны Глостерской. Отец умер в 1420 году. До совершеннолетия Уильям находился под опекой матери, которая старалась продвигать карьеры своих детей. Близкое родство с английскими королями и аристократические связи матери помогли братьям сделать карьеру при английском дворе. Старший из братьев Уильяма, Генри Буршье, который унаследовал владения отца и титул графа д’Э, играл заметную роль в английской политике, получив титулы барона (а затем и виконта) Буршье и графа Эссекса. Следующий брат, Томас Буршье, избравший церковную карьеру, стал в итоге архиепископом Кентерберийским и кардиналом и в течение трёх десятилетий доминировал на политической арене королевства. Младший из братьев, Джон Буршье, получил в 1455 году титул барона Бернерса. Их сестра, Элеонора Буршье, вышла замуж за Джона Моубрея, 3-го герцога Норфолка. Также к Буршье был близок их единоутробный брат Хамфри Стаффорд, сын Анны от второго брака, получивший кроме отцовского титула графа Стаффорда ещё и титул графа (а потом и герцога) Бекингема.

Извлёк пользу из связей матери и Уильям. В 1437 году он женился на Томасина Ханкефорд, дочери и наследнице сэра  и Элизабет Фицуорин, 8-й баронессы Фицуорин. Благодаря этому браку он 2 января 1449 года был вызван в английский парламент Генрихом VI как барон Фицуорин.

Первая жена Уильяма умерла в 1453 году, но их сын и наследник  был в это время несовершеннолетним, оммаж за свой титул и владения он принёс только 12 декабря 1469 года. 

После Первой битвы при Сент-Олбансе 24 июля 1455 года Уильям был в числе лордов, которые присягнули на верность Генриху VI в парламенте. Не позже 9 января 1459 года Уильям женился вторично — на Кэтрин Аффетон, дочери и наследнице Джона Афетона из Афтона (Девон), вдове Хью Стокли из Тента (Сомерсет), шерифа Девона.

Уильям умер около 1470 года и был похоронен в августинской церкви в Лондоне.

Брак и дети 
1-я жена: до 3 августа 1437 года Томасина Ханкефорд (23 февраля 1423 — 3 июля 1453), 9-я баронесса Фицуорин, дочь сэра  и Элизабет Фицуорин, 8-й баронессы Фицуорин. В этом браке родилось 8 детей, в том числе:
  (25 октября 1445 — 18 сентября 1479), 10-й барон Фицуорин с 1453 (самостоятельно с 1469).
 Бланка Буршье (умерла 4 января 1483); 1-й муж: Филипп Бомонт; 2-й муж: Бартоломью Сент-Лижье.

2-я жена: до 9 января 1459 года Кэтрин Аффетон (умерла 26 марта 1467), дочь Джона Афетона из Афтона (Девон), вдова Хью Стокли из Тента (Сомерсет), шерифа Девона.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 

Уильям Буршье, 9-й барон Фицуорин
Уильям Буршье, 09-й барон Фицуорин